

Codici 
 KUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kutaisi (Georgia)
 kut – codice ISO 639-3 della lingua kutenai

Geografia 
 Kut – comune dell'Armenia
 al-Kut – città dell'Iraq
 Diga di Kut – diga sul fiume Tigri in Iraq

Mineralogia 
 Kut – abbreviazione di kutnohorite

Persone 
 Halil Kut – militare ottomano

Zoologia 
 Kut – genere di ragni della famiglia Dysderidae

Altro 
 KUT  – stazione radiofonica statunitense

Note